Thinornis är ett fågelsläkte i familjen pipare inom ordningen vadarfåglar. Släktet omfattar här två arter som förekommer dels i södra Australien, dels på Chathamöarna öster om Nya Zeeland:
 Svarthuvad pipare (T. cucullatus)
 Chathampipare (T. novaeseelandiae)

DNA-studier visar dock dels att släktet troligen inkluderar svartpannad pipare (Elseyornis melanops), dels möjligen även mindre strandpipare (Charadrius dubius) och flodstrandpipare (C. placidus). Dessa resultat har dock ännu inte lett till några taob

Referenser

Externa länkar

Pipare
Fågelsläkten